Ausstrahlung steht für:

 Ausstrahlung (Atmosphäre), die Wärmeabgabe der Erdoberfläche bzw. der Atmosphäre
 Ausstrahlung (Sozialversicherung)
 Spezifische Ausstrahlung in der Physik
 die Übertragung einer Hörfunksendung
 die Übertragung einer Fernsehsendung
 Charisma, Wirkung der Persönlichkeit (umgangssprachlich)

Siehe auch: